Die Saison 2003 des Volleyball World Grand Prix war die elfte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 21. Juli und endete am 3. August. China gewannen zum ersten Mal den Titel.

Modus 
In der Vorrunde traten zwölf Mannschaften an, die in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Die drei besten Teams jeder Gruppe erreichten die Finalrunde und spielten dort „jeder gegen jeden“. Alle Spiele fanden in Italien statt. Die Austragungsorte waren Andria, Gioia del Colle und Matera.

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2003
World Grand Prix